Dalsgård kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Dalsgård (Hørup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hørup Sogn
 Dalsgård (Mygdal Sogn) – en bebyggelse i Mygdal Sogn
 Dalsgård (Rinkenæs Sogn) – en bebyggelse i Rinkenæs Sogn
 Dalsgård (Råby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Råby Sogn
 Dalsgård (Simested Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Simested Sogn
 Dalsgaard – en hovedgård i Vive Sogn, Mariagerfjord Kommune